

Geografia
 File – demo dell'antica Attica
 File – isola egizia sommersa dal lago Nasser

Informatica
 file – contenitore di dati o informazioni in formato digitale
 file – comando dei sistemi operativi Unix
 file - app della Apple che funge da File manager su iPad
 file - app della Apple che funge da File manager su iPhone